Железнодоро́жный — название географических объектов.

Россия

Населённые пункты 
 Железнодорожный — посёлок в Ленском районе Архангельской области.
 Железнодорожный — село в Белорецком районе Башкортостана.
 Железнодорожный — посёлок во Фроловском районе Волгоградской области.
 Железнодорожный — село в Ивановском районе Ивановской области.
 Железнодорожный — посёлок в Усольском районе Иркутской области.
 Железнодорожный — посёлок городского типа в Усть-Илимский район Иркутской области.
 Железнодорожный — посёлок в Правдинском районе Калининградской области.
 Железнодорожный — разъезд в Хвастовичском районе Калужской области.
 Железнодорожный — посёлок в Дмитриевском районе Курской области.
 Железнодорожный — деревня в Ичалковском районе Мордовии.
 Железнодорожный — посёлок в Подольском районе Московской области.
 Железнодорожный — посёлок в составе города Бор Нижегородской области.
 Железнодорожный — посёлок в Новосибирском районе Новосибирской области.
 Железнодорожный — посёлок в Усольском районе Пермского края.
 Железнодорожный — хутор в Цимлянском районе Ростовской области.
 Железнодорожный — деревня в Вяземском районе Смоленской области.
 Железнодорожный — посёлок в Советском районе Ставропольского края.
 Железнодорожный — посёлок в Ясногорском районе Тульской области.
 Железнодорожный — прежнее название города Емва Княжпогостского района Коми.

Бывшие населённые пункты 
 Железнодорожный — бывший посёлок, ныне в составе города Ишимбая Башкирии.
 Железнодорожный — бывший город и городской округ, ныне район подмосковного города Балашиха.
 Железнодорожный — бывший посёлок городского типа, с 2004 года в составе города Копейск Челябинской области.

Железнодородные объекты 

 Железнодорожный — железнодорожная платформа Осиповичского направления Белорусской железной дороги.
 Железнодорожный — железнодорожная станция Калининградской железной дороги в посёлке Железнодорожный Калининградской области.

Узбекистан 
 Железнодорожный — название города Кунград Каракалпакстана до 1969 года.

См. также 
 Железнодорожный — район падения отделяемых частей ракет, запускаемых с космодрома «Плесецк», в Республике Коми.

 Железнодорожный вокзал
 Железнодорожный мост
 Железнодорожный переулок
 Железнодорожный проезд (Москва)
 Железнодорожный проспект (Санкт-Петербург)
 Железнодорожный район
 Железнодорожный роман
 Железнодорожный транспорт
 Железнодорожный узел
 Железнодорожная
 Железнодорожное